20-й батальон может означать:
 Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два формирования батальона:
 20-й отдельный миномётный батальон (1-го формирования) — с первых дней войны действует на Карельском перешейке, затем в районе Невского пятачка, весной 1942 года переформирован в 174-й миномётный полк
 20-й отдельный миномётный батальон (2-го формирования) — переименован из 415-го отдельного миномётного батальона на Закавказском фронте в сентябре 1942 года, действовал на Кавказе до осени 1943 года, в октябре 1943 года расформирован.
 20-й Австралийский пехотный батальон
 2-й/20-й Австралийский пехотный батальон
 20-й батальон интербригад
 20-й резервный пехотный батальон (кадровый)
 20-й стрелковый батальон
 20-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области
 20-й туркестанский линейный батальон
 20-й батальон шуцманшафта